Delbert est un patronyme et un prénom pouvant désigner:

Patronyme
Jean Delbert (1901-1984), dirigeant français de rugby à XV

Prénom
Delbert Alvarado (né en 1989), joueur de football honduro-américain
 (né en 1953), auteur et ministre adventiste américain
 (1922-2000), marin de la United States Navy
 (1910-2003), sociologue canadien
Ira Delbert Cotnam (1883-1966), homme politique canadien
 (né en 1977), joueur américain de football américain
 (1928-2017), artiste du bois américain
, ingénieur et professeur américain
 (né en 1958), joueur américain de football américain
Delbert Ray Fulkerson (1924-1976), mathématicien américain
 (1878-1955), courtier financier américain
, juge américain de la Californie
 (1919-1942), officier de la United States Navy
 (né en 1947), homme politique américain du Mississippi
 (1936-2003), soldat de l'United States Army
Delbert Kirsch, homme politique canadien de la Saskatchewan
 (1914-2010), patineur de vitesse américain
 (1920-2016), homme politique fédéral américain
Delbert Mann (1920-2007), réalisateur américain
Delbert McClinton (né en 1940), auteur-compositeur-interprète américain
, homme politique américain dans le Wisconsin
 (1909-1987), homme politique américain en Californie
 (1923-2005), soldat et scientifique américain
, leader canadien des Premières Nations
 (né en 1949), homme d'affaires et politique américain
 (né en 1941), homme politique fédéral américain
 (1919-2000), mycologue américain
, psychologue et professeur américain
 (1939-2013), activiste et écrivain américain
 (1923-2001), archéologue américain
Delbert E. Webb (1899-1974), entrepreneur américain
 (1920-2006), juge sino-américain
 (né en 1943), homme d'affaires américain

Voir aussi
Debert, communauté canadienne de la Nouvelle-Écosse

Homonymie de prénom